Die folgende Liste enthält benannte Seen und andere Stillgewässer im Kanton Zürich.

Siehe auch: Liste der grössten Seen in der Schweiz

Einzelnachweise 

Kanton Zurich
!